Die EG-Fahrzeugklasse L2e ist eine EG-Fahrzeugklasse von dreirädrigen Kraftfahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.

Es handelt sich hierbei um eine Unterklasse der EG-Fahrzeugklasse L nach Maßgabe der Richtlinie 2007/46/EG vom April 2009 in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 678/2011 vom 14. Juli 2011.

Die Fahrzeugklasse L2e bezeichnet dreirädrige Kleinkrafträder mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h und Hubraum von nicht mehr als 50 cm³ bei Fremdzündungsmotoren oder von nicht mehr als 500 cm³ bei Selbstzündungsmotoren. Bei Elektromotoren liegt die maximale Nennleistung bei 4 kW. Die maximale Nutzleistung bei anderen Verbrennungsmotoren liegt ebenso bei 4 kW.

In folgende Unterklassen unterteilt:

 L2e-P: Dreirädriges Moped, ausgelegt für die Beförderung von Personen
 L2e-U: Dreirädriges Moped, ausgelegt für die Beförderung von Gütern

Hersteller von Fahrzeugen mit L2e-Zulassung

Einzelnachweise 

Fahrzeugklasse
Verkehrspolitik der Europäischen Union